|}

Die Linha de Três Rios-Caratinga ist eine Eisenbahnstrecke in Brasilien.

Geschichte 

Die Eisenbahnstrecke Linha de Três Rios-Caratinga stellte in Wirklichkeit eine Zusammenfassung verschiedener Strecken der Estrada de Ferro Leopoldina dar, die in verschiedenen Epochen gebaut wurden. 
 Das Teilstück zwischen Três Rios und Silveira Lobo wurde im Jahr 1904 eröffnet. 
 Die folgende Teilstrecke bis zum Bahnhof Guarani war durch die Gesellschaft Cia. União Mineira bereits 1883 fertiggestellt, und wurde später 1884 an die Leopoldina übergeben. 
 Die Teilstrecke von hier nach Ligação war im Jahr 1886 fertiggestellt worden, während die nächsten Streckenabschnitte bis Ponte Nova, in den Jahren 1879 bis 1886 fertig wurden. 
 Zwischen 1912 und 1926 wurde der Rest der Strecke bis Matipoó (Raul Soares) fertiggestellt 
 und schließlich erst 1931 verkehrten Züge bis  Caratinga. Darüber hinaus wurde diese Linie nicht ausgebaut. 

Es gab eine tägliche Zugabfahrt (ab 1931) ab dem Bahnhof Barão de Mauá im Zentrum von Rio de Janeiro, der bis  Caratinga, via Petrópolis über die Linha do Norte, durchfuhr. Seit den 1980er Jahren wurde der Personenverkehr aufgegeben und ab 1994 kam es noch unter der Geschäftsführung der RFFSA zur Aufgabe der Teilstrecken Três Rios-Ligação und Ponte Nova-Caratinga. Die Reststrecke ist bis heute unterbrochen mit dem Status „ausgesetzter Verkehr“.

Weblinks 
 Eisenbahnstationen in Brasilien
 Historische Reise auf Schienen im Staat Rio de Janeiro
 Historische Karte von 1961
Rio de Janeiro